El resplandor puede referirse a:
 El resplandor (1977), novela de Stephen King.
 El resplandor (1980), película basada en la novela.
 El resplandor (1997), miniserie basada también en la novela.